

Lista över länder/territorier med register-prefix och mönster för id-nr

Se även
Luftfartygsregistret - Svenska koder
Luftfartygsregister - Internationella koder

Källor
 Engelska Wikipedia

Externa länkar
Registersökning - Danmark
Registersökning - Finland
Registersökning - Storbritannien
Registersökning - Sverige
Registersökning - USA 

Luftfartsmyndigheter

de:Luftfahrzeug-Kennung